Князь Адольф Вильгельм Карл Даниэль фон Ауэршперг (; 21 июля 1821 — 5 января 1885) — австро-венгерский государственный деятель; министр-президент Цислейтании в 1871—1879 годах.

Биография 
Адольф Вильгельм Карл Даниэль фон Ауэршперг родился 21 июля 1821 года во Влашиме. Представитель медиатизованного рода имперских князей Ауэршпергов, сын Карла Вильгельма II князя Ауэршперга воеводы Кочевского (1782—1827), и Фредерики Генриеты графини фон Ленсэ (1791—1860). Правнук по материнской линии русского генерала от кавалерии Леонтия Беннигсена. Младший брат князя Карла Вильгельма фон Ауэршперга — министр-президента Цислейтании в 1867—1868 годах.

Учился на юриста, затем в течение 14 лет служил в кавалерии, майор драгунского полка имени Евгения Савойского. В 1867 году был избран в ландтаг Богемии, стал его председателем. С 1870 года — наместник (ландпрезидент) Зальцбурга. В 1871 году был избран почётным гражданином Зальцбурга. В 1871—1879 годах занимал пост министр-президента Цислейтании.

В 1873 году правительство Ауэршперга провело реформу избирательного законодательства: число депутатов Палаты депутатов Рейхсрата увеличено с 203 до 353, избирательное право предоставлено мужчинам старше 24 лет, платящим налог в размере не менее 10 гульденов. В результате избирателями стали около 6 % жителей. Ауэршперг занимался также реформированием высшего судебного управления.

В 1879—1885 годах — президент Высшей счётной палаты Цислейтании.

Литература 
 
 Auersperg Adolf Fürst. // Österreichisches Biographisches Lexikon 1815—1950 (ÖBL). — B. 1. — Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1957.
 Gustav Adolf Metnitz. Auersperg, Adolf Carl Daniel Fürst. // Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 1, Duncker & Humblot, Berlin 1953.

Примечания

Ссылки 
 Auersperg, Adolf Carl Daniel Fürst von.

 

Министры-президенты Австрии
Адольф
Почётные граждане Зальцбурга